Herrlichkeit steht für:
 einen alten regionalen Verwaltungsbezirk, an dessen Spitze ein Adliger, häufig ein Freiherr, stand
Herrschaft (Territorium)
 Ambachtsherrlichkeit
Hohe Herrlichkeit
 Neue Herrlichkeit, einen Wohnplatz von Buckow, zeitweise von Falkenberg, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg 
 in der mittelalterlichen Mystik das lateinische Wort gloria oder das griechische Wort doxa

Siehe auch:
Das Reich und die Herrlichkeit 
Die Kraft und die Herrlichkeit
Herrlichkeit Gottes